Eucynodontia — інфраряд терапсидних плазунів підряду Цинодонти (Cynodontia). Група включає предків ссавців та більшість нессавцевих терапсидів. Найдавніші представники групи відомі із раннього тріасу. Інфраряд поділяється на дві підгрупи:  Cynognathia і Probainognathia.

Філогенія 
Філогенічна кладограма за Liu y Olsen (2010):

Примітки 

Цинодонти